Lippitt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles W. Lippitt (1846–1924), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Lippitt (1917–2005), US-amerikanischer Politiker
 Henry Lippitt (1818–1891), US-amerikanischer Politiker
 Henry F. Lippitt (1856–1933), US-amerikanischer Politiker
 Ronald O. Lippitt (1914–1986), US-amerikanischer Psychologe